Stichting Vakbekwaamheid Horeca
 Syndicaat voor Vlaamse Huisartsen
 SVH'39, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Herkenbosch
 VV SVH, een voetbalvereniging uit Den Haag